Ессенту́кская — станица, административный центр Предгорного муниципального округа Ставропольского края России.

География 
Расположена на правом берегу Подкумка, напротив города Ессентуки, в 210 км от краевого центра.

Расстояние по прямой до краевого центра: 134 км.

История 
Станица основана в 1825 году по инициативе генерала Ермолова казаками Волгского полка (235 семей), переселёнными из станицы Александровской. Первоначально станица располагалась на реке Бугунта, недалеко от её впадения в Подкумок. Среди первопоселенцев присутствовали и старообрядцы, поэтому в новой станице возводятся два храма — православный св. Николая Угодника и старообрядческий во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1836 году в станицу переселяют 22 новых казачьих семьи из Малороссии.

В 1840-х годах в станице располагалось Правление Волгского полка.

В 1861 году после разделения Кавказского Линейного казачьего войска на Терское и Кубанское войска, казаки станицы Ессентукская вошли в состав Терского казачьего войска. Станица Ессентукская входила в Пятигорский отдел Терской области.

1 января 1871 года в станице Ессентукской образовалось управление первого военного отдела Терского казачьего войска. Атаманом отдела был назначен Ф. Ф. Федюшкин. С этого же года распорядительная и исполнительная власть в Ессентуках стала осуществляться станичным сходом, станичным атаманом, правлением и станичным судом. Первый атаман станицы Ессентукской — Ф. Чернов.

К концу XIX века первые усадьбы станицы появились и на правом берегу Подкумка, к 1914 г. здесь уже находилось 220 домов, где проживало около тысячи человек. Впоследствии, левобережная часть была преобразована в курортный город, а правобережная осталась казачьей станицей.

В 1933 году в ходе борьбы с саботажем при хлебозаготовках в станицу переселили 200 семей демобилизованных красноармейцев.

15 апреля 1954 года был издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, согласно которому левобережная часть станицы была включена в городскую черту города Ессентуки.

23 ноября 1959 года был образован Предгорный район центром в станице Ессентукской. 1 февраля 1963 года Предгорный район был упразднён.

12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР восстановлен Предгорный район с центром в станице Ессентукской.

Атаманы
 1871—1873 — Ф. Чернов;
 1873—1876 — Степан Матвеевич Халипов;
 1883 — Иван Носов;
 1883 — Иван Иосифович Скляров;
 1886—1888 — Михаил Степанович Горепекин;
 1888—1891 — Лавр М. Третьяков;
 1892—1894 — Никита Васильевич Лисичкин;
 1895 — Козьма Токарев;
 1896—1898 — Трофим Филиппович Лялякин;
 1899—1902 — Николай Андреевич Ляпин;
 1902—1904 — Венедикт Акимович Смирнов;
 1904—1907 — Михаил Павлович Прокопов;
 1907—1909 — Емельян Иванович Щербаков;
 1909—1914 — Георгий Карпович Жданов;
 1914—1916 — Евдоким Захарович Симонов;
 1918 — Илья Лаврович Третьяков;
 1918 — Андрей Л. Шведин;
 1919—1920 — Роман Андреевич Глухов.

До 16 марта 2020 года станица была административным центром упразднённого Ессентукского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 9302 мужчины (46,13 %) и 10 864 женщины (53,87 %).

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 56 %, греки — 33 %.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 

 Администрации Ессентукского сельсовета
 Центральная районная больница
 Стоматологическая поликлиника

Образование 
 Детский сад № 5 комбинированного вида
 Детский сад № 6 комбинированного вида
 Детский сад № 8 комбинированного вида
 Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Романа Кулакова. Основана в 1965 году
 Средняя общеобразовательная школа № 7
 Основная общеобразовательная школа № 65
 Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
 Центр дополнительного образования детей
 Детская школа искусств
 Центр детского творчества
 Станция юных техников
 Станция юных натуралистов
 Детско-юношеская спортивная школа
 Детская шахматная школа
 Детский дом (смешанный) № 26

Учреждения культуры 
 Центр досуга и творчества «Предгорье»
 Межпоселенческая библиотека
 Районная детская библиотека — филиал № 33

СМИ 
Общественно-политическая газета «Искра» (ранее «Знамя труда»). Первый номера газеты вышел 2 апреля 1931 года.

Связь 
 Фиксированная связь и ADSL
Ставропольский филиал Ростелекома

 Сотовая связь 2G/3G/4G
МегаФон, Билайн, МТС.

Религия 
Русская православная церковь

 Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Дата основания — 1993 год. Строительство длилось с 1994 по 2000 год.
 Церковь «Нерушимая стена» иконы Божией Матери. Год постройки — 2011.
 Церковь Святой Екатерины Великомученицы. Заложена в 2007 году. Освящена в 2013 году.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня
 Община адвентистов седьмого дня (Молодёжная ул., 11)

Люди, связанные со станицей 
 Андрей Губин (1927, станица Ессентукская — 1992) — русский писатель-прозаик, поэт, журналист
 Кулаков, Роман Иванович (1976, станица Ессентукская — 1996) — Герой России
 Селянинов Григорий Артемьевич (1913—1989) — полный кавалер ордена Славы, последние годы жизни жил в станице Ессентукской
 Кулаков Николай Лазаревич (1880, станица Ессентукская — 1945). Казак, полный Георгиевский кавалер. Сражался на стороне Белой Гвардии в Гражданскую войну и на стороне Германии против СССР во Вторую Мировую войну.

Памятники 
 Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941—1945 гг. 1975 год
 Памятник В. И. Ленину. 1970 год
 Памятник матерям

Памятники археологии 
Согласно Постановлению главы администрации Ставропольского края

Кладбища 
В станице 2 кладбища:
 закрытое (ул. Гагарина, 2/1), площадь участка 11 983 м²;
 общественное открытое (район Храма Святой Великомученицы Екатерины), площадь участка 73 500 м².

Интересные факты 
 Станица описана в повести Михаила Юрьевича Лермонтова «Княжна Мери».

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Предгорного района
Районные центры Ставропольского края